La sigla CCC puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

Trescientos en la numeración romana.
Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey, en la ciudad de Cayo Coco, Cuba, según su código de aeropuerto IATA.
Centro Cultural de la Cooperación, un centro cultural cooperativista en la ciudad de Buenos Aires.
 Centro para la Cultura y el Conocimiento, empresa de educación a distancia española
Chaos Computer Club, un club alemán de hackers.
Chaos Communication Congress, un congreso organizado por el Chaos Computer Club en Alemania.
Código cuenta cliente, un código financiero relativo a las entidades bancarias.
Código de Cuenta de Cotización a la Seguridad Social.
Corriente Clasista y Combativa, un movimiento social argentino.
Consejo Consultivo de Canarias, una institución autonómica de las Islas Canarias.
Compañía Cervecera de Canarias, una empresa cervecera canaria propiedad de SABMiller.
Compaq Computer Corporation
Complemento circunstancial de causa, tipo de complemento en la oración sintáctica.
CCC Polsat Polkowice, equipo ciclista de Polonia.
Centro de Capacitación Cinematográfica es una institución mexicana de enseñanza de cinematografía, que pertenece al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Cosmología cíclica conforme, un modelo cosmológico.

Siglas